Чубутла — село Ботлихского района Дагестана, анклав на территории Ногайского района. Входит в состав сельского поселения Сельсовет «Ансалтинский».

Географическое положение 
Расположено на территории Ногайского района, в 13 км к северо-западу от села Тарумовка, на канале Суллу-Чубутла.

Население

История 
Официально основано Постановлением ВС ДАССР от 17.08.1989 г. на месте кутана колхоза имени 1 Мая.

Примечания 

Населённые пункты Ботлихского района